Friedrich Horschelt ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Horschelt (Tänzer) (1793–1876), deutscher Tänzer, Choreograf und Impresario
 Friedrich Horschelt (Maler) (1824–1881), deutscher Maler